Por Bayfield pode estar à procura de:
Bayfield (Colorado)
Bayfield (Ontário)
Bayfield (Wisconsin)
Condado de Bayfield

Desambiguação